Чёрный дьявол:

 Чёрный дьявол — другое название фильма Александра Косарева Заложники «Дьявола»
 Чёрный дьявол — фильм французского режиссёра Жоржа Мельеса 1905 года.